rpath — путь поиска библиотек и исполняемых файлов во время выполнения программы. rpath жёстко запрограммирован в исполняемом файле или библиотеке. Загрузчики библиотек (динамического связывания) используют rpath для поиска необходимых библиотек.

В частности, он кодирует путь к разделяемым библиотекам в заголовке исполняемого файла (или другой разделяемой библиотеки). Это значение заголовка RPATH (названное так в стандартах заголовков Executable and Linkable Format) может либо переопределять, либо дополнять системные пути поиска динамических ссылок по умолчанию.

rpath исполняемой или разделяемой библиотеки — это необязательная запись в разделе .dynamic исполняемой или разделяемой библиотеки ELF с типом DT_RPATH, называемый атрибутом DT_RPATH. Он может быть сохранен там во время компоновки компоновщиком. Такие инструменты, как chrpath и patchelf, могут создать или изменить запись позже.

Использование записи DT_RPATH динамическим компоновщиком 
Различные динамические компоновщики для ELF реализуют использование атрибута DT_RPATH по-разному.

References

Ссылки 
 chrpath — a tool to change the DT_RPATH attribute of an executable and convert it to an DT_RUNPATH attribute
 FreeBSD devel/chrpath Port — Tool to modify DT_RPATH in existing ELF binaries
 patchELF — a small utility to modify the dynamic linker and DT_RUNPATH attribute of ELF executables.

Библиотеки программ
Технологии в операционных системах